Nicolas Cabasilas (1322-1391) : auteur byzantin du 
 Nil Cabasilas ( -1363) : évêque et théologien byzantin, oncle du précédent
 Démètre Doukas Cabasilas () :  fonctionnaire et magnat byzantin